Punta Quattro Sorelle – montagna delle Alpi Cozie
 Opere delle Quattro Sorelle – fortificazioni ai piedi della Punta Quattro Sorelle